International Accreditation Forum
 Indian Air Force – Aeronautica militare indiana
 Initial approach fix – Punto iniziale della fase di approccio in aeronautica
 International of Anarchist Federation – Associazione anarchica internazionale
 International Astronautical Federation – Federazione astronautica internazionale
 Israeli Air Force – Heyl Ha'Avir, Aeronautica militare israeliana
 Italian Air Force – Aeronautica Militare, l'Aeronautica militare italiana, più spesso abbreviata in ItAF